Rizzardo ist der Familienname folgender Personen:
 Ezio Rizzardo (* 1943), australischer Chemiker
 Redovino Rizzardo (1939–2016), italienischer Bischof